{{Музыкальный альбом
 | Название     = On Every Street
 | Тип          = Студийный альбом
 | Исполнитель  = Dire Straits
 | Обложка      = Dire_Straits-On_Every_Street.jpg
 | Выпущен      = 10 сентября 1991
 | Дата записи = ноябрь 1990 — май 1991
| Место записи = Air Studios, Лондон
 | Жанр         = рокабилли, блюз-рок, фолк, рутс-рок
 | Длительность = 59:39
 | Лейбл        = Vertigo  Warner Bros. (US)
 | Продюсер     = Mark Knopfler, Dire Straits
 | Страна       = 
 | Язык         = Английский
 | Обзоры       = 
 Allmusic  ссылка
 Rolling Stone  ссылка
 Spin ссылка
 | Предыдущий   = Brothers in Arms
 | Пред_год     = 1985
 | Год          = 1991
 | Следующий    = On the Night
 | След_год     = 1993
 | Ещё          = 
 | Прочее       = 
}}On Every Street'' () — шестой и последний студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, выпущенный в 1991 году. Достиг высшей позиции в британском чарте.

Список композиций 
Автор всех песен Марк Нопфлер.

 «Calling Elvis» — 6:26
 «On Every Street» — 5:04
 «When It Comes to You» — 5:01
 «Fade to Black» — 3:50
 «The Bug» — 4:16
 «You and Your Friend» — 5:59
 «Heavy Fuel» — 5:10
 «Iron Hand» — 3:09
 «Ticket to Heaven» — 4:25
 «My Parties» — 5:33
 «Planet of New Orleans» — 7:48
 «How Long» — 3:49

Бонус-треки из издания, выпущенного ограниченным тиражом
 «Millionaire Blues» — 4:22
 «Kingdom Come» — 4:15

Чарты и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Участники записи 
Dire Straits
 Марк Нопфлер — вокал, гитара
 Алан Кларк — электроорган, фортепиано, синтезатор
 Гай Флетчер — синтезатор, бэк-вокал
 Джон Иллсли — бас

 Приглашённые музыканты
 Дэнни Каммингс — перкуссия
 Пол Франклин — педальная слайд-гитара (в «You and Your Friend»)
 Винс Гилл — гитара, бэк-вокал (в «The Bug»)
 Джефф Поркаро — ударные, перкуссия
 Ману Катче — перкуссия, ударные
 Джордж Мартин — дирижёр
 Фил Палмер — гитара
 Крис Уайт — флейта, саксофон

Примечания 

Альбомы Dire Straits